Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1957 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Shirley Fry bat Althea Gibson en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Beryl Penrose et Lorraine Coghlan.

Parcours 

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Shirley Fry||align=center|Victoire|| Althea Gibson (2)
|-
|2|| Althea Gibson||align=center|Finale'''|| Shirley Fry (1)
|-
|3|| Mary Carter Reitano||align=center|1/4 de finale|| Lorraine Coghlan (5)
|-
|4|| Beryl Penrose||align=center|1/2 finale|| Shirley Fry (1)
|-
|5|| Lorraine Coghlan||align=center|1/2 finale|| Althea Gibson (2)
|-
|6|| Jenny Staley||align=center|1/4 de finale|| Beryl Penrose (4)
|-
|7|| Margaret Hellyer||align=center||| Loris Nichols
|-
|8|| Fay Muller||align=center||| Mary Bevis Hawton
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1957
Australie Simple dames
1957 en Australie